Eotetrapodiformes — клада лопатеперих риб, що включає 4-ногих та їхніх безпосередніх предків.

Кладограма 
Кладограма від Шварца, 2012:

Примітки 

Систематика ссавців
Tetrapodomorpha